

Prénom 
Catherine est un prénom féminin d'origine grecque.

Reines et princesses souveraines 
 Catherine Cornaro, éphémère reine de Chypre
 Catherine d'Aragon, reine consort d'Angleterre
 
 
 Catherine de Bragance, reine consort d'Angleterre
 Catherine de Cambridge, épouse de William, prince de Galles
 Catherine de Castille, reine consort de Portugal
 Catherine de Foix, reine de Navarre
 
 
 Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont
 
 
 
 
 
 Catherine de Vendôme
 Catherine Howard, cinquième femme d'Henri VIII
 Catherine Jagellon, princesse polonaise et reine consort de Suède
 Catherine Opalinska, reine consort de Pologne
 Catherine Parr, épouse d'Henri VIII d'Angleterre

Saintes chrétiennes 
 Voir tous les articles concernant .

Toponyme 

Rivière Catherine, un affluent de la rivière aux Rats, dans Rivière-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Catherine, une petite localité de l'Alabama, aux États-Unis;
 Île Catherine, île de l'Océan indien ;
 Île Catherine, île d'Alaska ;
 Lac Catherine, lac artificiel situé dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Sainte-Catherine du Sinaï, monastère orthodoxe ;
 Plusieurs communes françaises portent le nom de  ;
 Calvi-Sainte-Catherine, aéroport de Calvi (Corse) ;
 Iekaterinbourg, ville de Russie ;
 Katherine est une ville d'Australie ;
 Kathryn, ville du Dakota du Nord.

Patronyme 

Anne Catherine (1874-1948), photographe française ;
Philip Catherine (1942-), guitariste belge ;
Thierry Catherine (1997-), footballeur français ;
Johnny Catherine (1969-2004), boxeur français ;
Colette Marin-Catherine (1929-), résistante française.

Personnages de fiction

Cinéma 
 Catherine, film autrichien réalisé par Hermann Kosterlitz, datant de 1936 ;
 Catherine, il suffit d'un amour, film réalisé par Bernard Borderie en 1969.

Jeux 
 Catherine, jeu vidéo développé par Atlus et Studio  ;

Littérature 
 Catherine, une série de sept romans de Juliette Benzoni
 Catherine Earnshaw, héroïne du roman Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë.
 Katherine Swinbrooke, apothicaire et médecin dans la ville de Cantorbéry (Angleterre), dans les romans policiers de Paul C. Doherty.

Musique 
 Catherine, chanson de Romuald Figuier représentant le Luxembourg à l'Eurovision 1969.
 La Catherine, chanson du groupe québécois Les Cowboys fringants.
 Katrina and the Waves, groupe de pop rock américano-britannique.
 Tino Rossi évoque une Catarineta dans son succès Tchi-Tchi (« Ô Catarineta bella Tchi Tchi »)
 Katioucha est une chanson russe traditionnelle

Télévision 
 Catherine, comédie de situation québécoise.
 Catherine, personnage de la série Myst.
Catherine, un feuilleton télévisé réalisé par Marion Sarraut d'après l'œuvre de Juliette Benzoni.
 Aline et Cathy (Kate and Allie), série télévisée américaine.
 Kate Austen, personnage fictif de la série télévisée Lost : Les Disparus.
 Katherine Pulaski, médecin-chef de l' de la série télévisée Star Trek.
 Kathryn Janeway, commandant de vaisseau dans la série Star Trek : Voyager.
 Katie et Orbie, série d'animation canadienne.
 Katja Heinemann, personnage de fiction de la série télévisée Medicopter.

Autres 
 « Catherine », nom de guerre de la résistante française Lucie Aubrac.

Armement 
 Ekaterina II (en russe : Екатерина II), cuirassé de la marine russe (1882-1906).
 B5N2 Kate, bombardier torpilleur japonais.
 Katioucha, lance-roquette multiple (dit "orgues de Staline")
 Katyushka est le surnom de l'avion de chasse soviétique Tupolev SB

Astronomie 
 Les astéroïdes suivants portent ce prénom
 (320) Katharina
 (1113) Katja
 (1900) Katyusha
 (2156) Kate
 (2612) Kathryn
 (4711) Kathy
 (5914) Kathywhaler
 (6493) Cathybennett
 (22143) Cathyfowler
 (22165) Kathydouglas
 (36800) Katarinawitt (en l'honneur de Katarina Witt)
 (83360) Catalina
 Deux cratères lunaires portent ce prénom :
 Catharina, en hommage à Catherine d'Alexandrie. ()
 Kathleen. ()
 Catalina Sky Survey est un projet astronomique de recherche des objets mineurs du système solaire (comètes, astéroïdes...), baptisé d'après le massif montagneux où est basé le télescope.

Automobile 
 Pontiac Catalina

Logiciels 
 Kate, éditeur de texte
 CATIA, logiciel de conception assistée par ordinateur

Météorologie 
Plusieurs dépressions ont été nommées d'après ce prénom :
 mars 2004 : le cyclone Catarina touche le Brésil ;
 août 2005 : l'ouragan Katrina frappe la Floride ;
 septembre 2011 : l'ouragan Katia longe les Antilles puis la Côte Est des États-Unis.

Physique 
 KATRIN, appareil d'expérimentation visant à mesurer la masse du neutrino.

Voir aussi 
 
 Catherinettes

Lien externe 

Homonymie de prénom
Patronyme normand